Люблінський університет — може мати такі значення:
 Люблінський католицький університет
 Люблінський університет Марії Кюрі-Склодовської